

Rozstawione pary

Drabinka turniejowa

Faza finałowa

Faza początkowa

1 ćwiartka

2 ćwiartka

3 ćwiartka

4 ćwiartka

Bibliografia 
 

Wimbledon 2011
Wimbledon – gra mieszana